Фи́га, может означать:

 Фи́га, фи́говое дерево — то же, что инжир.
 Фи́га — то же, что кукиш.

См. также 
 Фиг
 Фиги (группа)
 Фиговый лист
 Голубая фига
 Фигляр

Примечания